Hans Kotter (1480-1541), compositeur et organiste allemand ;
 Augustinus Kotter ( -1640), artisan armurier allemand ;
 John Kotter (né en 1948), universitaire américain .

Voir aussi 
 Équipe cycliste Kotter